Le nom de Boumsong est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Jean-Alain Boumsong

Homonymie de patronyme